Isabel del Palatinado puede referirse a:

Cualquiera de las damas de nombre Isabel que han llevado apellido o título relativo al Palatinado.
Isabel del Palatinado, (Heidelberg, 16 de noviembre de 1483; Baden-Baden, 24 de junio de 1522) 
María Isabel del Palatinado-Zweibrücken  (¿?, 1581 – ¿?, 1637)
Isabel de Bohemia y del Palatinado (1618 -1680), notable filósofo, amiga de Descartes.
Isabel Carlota del Palatinado (1652 - 1722).